Флаг Далма́товского района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими (флаговедческими) правилами, и являющийся официальным символом Далматовского муниципального района как муниципального образования на территории Курганской области Российской Федерации, символизирующий его достоинство и административное значение, единство его территории и населения, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления района. Флаг утверждён 8 июня 2004 года.

Описание 
«Флаг муниципального образования Далматовский район представляет красное полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3, воспроизводящее символику герба района. Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики

Примечания 

Флаги с изображением колокола
Флаги с изображением снопа